Реал Чеврефільс (,  2 травня 1932, Тіммінс —  8 січня 1981, Віндзор) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1948 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 14 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 417 матчів у НХЛ, включаючи 30 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1955, 1957.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1957.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Уродженці Тіммінса
Померли у Віндзорі (Онтаріо)